Гэ́ри, Га́ри () — английское мужское имя, производное от германского gar — «копьё», а также:

 Гэри — город в американском штате Индиана;
 Гэри — город в американском штате Миннесота.
 Гэри, Лоррейн (род. 1937) — американская актриса.
 Гэри, Карлтон (1950—2018) — американский серийный убийца.

Gary:
 Gary (Герман Черных) — российский видеоблогер, певец, актёр
  — южнокорейский рэпер

См. также 
 Гарри
 Кэри
 Харри

Примечания 

Английские мужские имена